Miejscowości w USA:
 Albertson – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
Gminy w USA:
 Albertson (ang. Albertson Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin